Le mot caeli ou cæli est originellement le génitif singulier du nom latin neutre , et signifie « du ciseau, du burin » ou bien « du ciel, de la voûte céleste ».

Le mot coeli ou cœli est une variante orthographique de caeli ou cæli, devenue courante en latin médiéval et en latin ecclésiastique (dans le sens de « du ciel »).

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Le mot Caeli sert à nommer les objets célestes situés dans la constellation du Burin : α Caeli, β Caeli
 (3276) Porta Coeli est un astéroïde de la ceinture principale.
 De systemate orbis cometici, deque admirandis coeli characteribus est un catalogue de comètes et d'autres objets célestes, publié en 1654 par l'astronome sicilien Giovanni Battista Hodierna mais demeuré méconnu, redécouvert en 1985.

Biologie 
 Mycena lux-coeli est une espèce de champignons.

Sciences humaines et sociales 
En histoire :
 Ad caeli Reginam est une encyclique publiée par le pape Pie XII en 1954, par laquelle il proclame Marie (mère de Jésus) « Reine du Ciel » ;
 Laetentur coeli est une bulle pontificale qui scelle en 1439 l'entente obtenue à la fin du concile de Bâle-Ferrare-Florence-Rome.

Culture et société

Monuments 
 La chartreuse de Porta Cœli est un monastère de Chartreux située dans la vallée de Lullén, sur le territoire de Serra (région de Camp de Túria, province de Valence, Espagne).
 La chartreuse de Via Cœli est un monastère de Chartreux situé dans les environs d'Orihuela (province d'Alicante, Espagne).
 Le couvent de l'Ara Coeli est un couvent situé à Rome (Latium, Italie), aujourd'hui détruit.
 L'église Santa Maria Regina Coeli est une église catholique du centre historique de Naples (Campanie, Italie).
 Regina Cœli est la plus grande prison de Rome (Latium, Italie).

Musique 
 Rorate Coeli est une œuvre musicale de la compositrice écossaise Thea Musgrave, composée en 1973.

Religions 
Dans le catholicisme :
 la Regina cæli est une antienne mariale, une prière chantée en latin ;
 le Rorate cæli est un chant réservé à l'Avent.

Toponyme 
 Scala Coeli est une commune de la province de Cosenza (Calabre, Italie).